Hinterwasser bezeichnet

 Hundewasser, auch Hinterwasser, Nebenarm der Weißen Elster in Sachsen
 Zářečí (Březová nad Svitavou) (Hinterwasser), Gemeindeteil von Březová nad Svitavou, Tschechien
 Sowade (1936–1945 Hinterwasser O.S.), Ortschaft der Gemeinde Turawa, Polen